Bárdos, 1950-ben Bozzaival egyesült egykori község Vas megyében
 Bárdos, régi magyar családnév